Emmanuel Hocquard (1940-2019), poète et traducteur français
 Gabriel Hocquard (1892-1974), homme politique de la IIIe et IVe République
 Charles-Édouard Hocquard (1852-1911), médecin militaire, photographe et explorateur
 Jean-Victor Hocquard (1910-1995), musicologue français

Voir aussi 
 Hocquart